Первая лига 2015/2016 () — 53-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 августа 2015 года и закончился 27 мая 2016 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
 Первая лига Турции 2015/16 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2015/16 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2015/16 на сайте rsssf.com 

2015/2016
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2015 году
Спорт в Турции в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016